Als Jocs Olímpics d'Estiu de 2016, realitzats a la ciutat de Rio de Janeiro (Brasil), es disputaran divuit proves de lluita, de les quals sis són proves en lluita grecoromana, totes elles en categoria masculina; i dotze en lluita lliure, sis en categoria masculina i sis més en categoria femenina.

Les proves es realitzaran entre els dies 14 i 21 d'agost al pavelló número 3 del Centro Olímpico de Treinamento.

Resum de medalles

Lluita grecoromana

Lluita lliure

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2016
Lluita als Jocs Olímpics